Дом инвали́дов — то же, что инвалидный дом.

Памятники архитектуры 
 Дом инвалидов — архитектурный комплекс в Париже (1670—1674)
 Дом инвалидов — здание во Львове (1855—1863)
 Дом инвалидов — комплекс построек в пражском районе Карлин (1731—1737)

Населённые пункты 
Казахстан
 Дом Инвалидов — прежнее название села Полевое в подчинении горадминистрации Актобе Актюбинской области.
Россия
 Дом Инвалидов — посёлок в Приморском районе Архангельской области.
 Дом Инвалидов — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Дом Инвалидов — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Дом Инвалидов — населённый пункт (тип населённого пункта) в Сандовском районе Тверской области.
 Дом Инвалидов — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.
Дома инвалидов — до 2007 г. название деревни Урман в Бакалинском районе Башкортостана.
 Дом Инвалидов — до 2011 г. название посёлка Залесный в Моркинском районе Марий Эл.
Дома инвалидов — до 2013 г. название посёлка Зелёный в Моршанском районе Тамбовской области.
Дом Инвалидов — до 1994 г. название деревни Таловка в Ишимском районе Тюменской области

Разное 
 Дом инвалидов — здание в городе Новочеркасске Ростовской области, где ранее размещался дом инвалидов.

См. также 
 Дом престарелых
Посёлок Лукинского дома инвалидов
Валаамский дом инвалидов
Кандауровский Дом инвалидов